Het WTA-tennistoernooi van Cincinnati (officieel Western & Southern Women's Open) van 2010 vond plaats van 9 tot en met 15 augustus 2010 nabij de Amerikaanse stad Cincinnati. Het was de 82e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Cincinnati 2010. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De finale in het enkelspel ging tussen twee oud-nummers een van de wereld. De als vierde geplaatste Belgische Kim Clijsters en de als tiende geplaatste Russin Maria Sjarapova streden om de titel. Sjarapova liep uit tot 6-2, 5-3 en kreeg drie matchpunten op de service van Clijsters. Ze kon deze echter niet benutten en de tweede set ging alsnog naar Clijsters na een tiebreak. Ook in de derde set was Clijsters de betere en ze won uiteindelijk de wedstrijd met 2-6, 7-64, 6-2. Het was haar derde toernooizege dit seizoen (na winst in Brisbane en Miami) en de 38e WTA-titel in haar carrière.

In het dubbelspel wisten de ongeplaatste Viktoryja Azarenka en Maria Kirilenko de titel binnen te rijven. Ze versloegen het als vierde geplaatste duo Lisa Raymond en Rennae Stubbs na twee tiebreaks.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Cincinnati 2010
Cincinnati